El rem és un esport que va debutar als Jocs Olímpics d'Estiu en la segona edició celebrada a París (França) l'any 1900. Aquesta disciplina havia estat inclosa dins el programa oficial dels primer Jocs Olímpics disputats a Atenes (Grècia) l'any 1896, però la competició s'hagué de suspendre pel mal temps.

La competició femenina s'introduí en l'edició dels Jocs Olímpics d'Estiu de 1972 disputats a Mont-real (Canadà). Des de l'any 1996 s'introduí la competició en embarcacions lleugeres.

Els grans dominadors al llarg de la història són els Estats Units d'Amèrica, la República Democràtica Alemanya (RDA), el Regne Unit, Alemanya i Romania.

Distància de les regates 
Avui en dia totes les proves es disputen sobre una distància de 2.000 m de llargada, norma establerta a partir dels Jocs Olímpics d'Estiu de 1912. Anteriorment, però, les curses s'havien disputat sobre una distància de 1.750 m (París 1900), 3.218 m (St. Louis 1904) i 2.412 m (Londres 1908). En l'edició de 1948 disputada a Londres novament la distància varià, i s'adoptaren els 1.850 metres de distància.

L'any 1972 s'introduïren les proves disputades per dones sobre una distància de 1.000 metres, si bé en els Jocs Olímpics d'Estiu de 1988 s'adoptaren els 2.000 metres com en el cas dels homes.

En els primers Jocs es realitzaven regates entre dos o tres vaixells, passant a les finals a quatre o cinc en l'edició de 1952. L'actual sistema de regates de sis vaixells va ser adoptat per primera vegada en els Jocs Olímpics d'Estiu de 1936 i instaurat en els Jocs Olímpics d'Estiu de 1956.

Programa

Categoria masculina

Categoria femenina

Medaller 
en cursiva: CONs desapareguts.
Actualització: Jocs Olímpics Rio 2016.

Medallistes més guardonats

Categoria masculina

Categoria femenina

Vegeu també 
 Llista de medallistes olímpics de rem (homes)
 Llista de medallistes olímpics de rem (dones)

Enllaços externs 

  Cercador Olímpic
  www.sports-reference.com - Rem